Жилка - предмет риболовного, мисливського та інших видів спорядження. Сама назва має історичне та біологічне коріння, оскільки для виготовлення жилки в давнину використовувались сухожилля та жили тварин. 

Раніше, жилка використовувалась також для виготовлення одягу, мисливського, рибальського спорядження, взуття, житла та предметів домашнього вжитку.

У первісні часи  прив´язана до сухожилля гачкоподібна кістка - використовувалась для вилову риби. Це був первісний гачок у сучасному розумінні. 
Прив´язаний сухожиллям камінь до палиці був сокирою або списом. Натягнуте сухожилля між кінцями зігнутої палиці було мисливським луком. 

У сучасному світі має більш широке застосування - застосовується у медицині, ветеринарії, виготовленні музичних інструментів, рибальстві, мисливстві тощо.

За метричними розміром по товщині має бути товстіша за 0.12 міліметри.

Жилку деколи плутають з волосінню.

Посилання 
 Волосінь, а не ліска чи жилка
 Академічний тлумачний словник (1970—1980). ЖИЛКА 

Рибальські знаряддя